A National Basketball Association 1980–1981-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 35. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Houston Rockets ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Julius Erving, a döntő MVP-je Cedric Maxwell lett.

A Dallas Mavericks csatlakozott a ligához, a csapatok száma 23-ra nőtt. Négy csapatot áthelyeztek a másik konferenciába. A Milwaukee Bucks and Chicago Bulls a keleti, a San Antonio Spurs és a Houston Rockets a nyugati főcsoportba került.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Julius Erving
Az év újonca: Darrell Griffith

All-Star-mérkőzés 

MVP: Tiny Archibald
Vezetőedzők: Billy Cunningham (Kelet), John MacLeod (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba